Вича може бити:

 Вича (Лучани), насеље у општини Лучани, Република Србија
 Вича (Прокупље), насеље у општини Прокупље, Република Србија
 Вича (Штрпце), насеље у општини Штрпце, КиМ, Република Србија